Ранчо Уичапа има више значења:

 Ранчо Уичапа (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Уичапа (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Уичапа (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику